Алёшкин — русская фамилия (имеет женскую форму Алёшкина) и название населённого пункта.

Фамилия 
 Алёшкин, Александр Иванович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Алёшкин, Вадим Альбертович (род. 1990) — российский легкоатлет.
 Алёшкин, Иван Прохорович (1901 — после 1960) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Алёшкин, Константин Валерьевич (род. 1976; с 2004 года — Труханов) — украинский футболист и футбольный судья.
 Алёшкин, Николай Михайлович (род. 1950) — украинский архитектор.
 Алёшкин, Павел Егорович (1913—?) — капитан дальнего плавания, Герой Социалистического Труда.
 Алёшкин, Пётр Фёдорович (род. 1949) — писатель, издатель.
 Алёшкин, Фарид Владимирович (род. 1989) — российский боксёр полусредней весовой категории.

 Алёшкина, Татьяна Васильевна (род. 1953) — писательница.

Топоним 
 Алёшкин — посёлок, Суражский район, Брянская область, Россия.
 Алёшкин — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области России.
 Алёшкин-Саплык — село в Дрожжановском районе Республики Татарстан.
 Алёшкин-Саплыкское сельское поселение в Дрожжановском районе Татарстана.
 Алёшкины — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.

См. также 
 Алёшкино
 Алёшки — город в Херсонской области, Украина